Богдан Богданович:
 Богдан Богданович (1922—2010) — сербский и югославский архитектор, эссеист и политический деятель.
 Богдан Богданович (род. 1992) — сербский баскетболист.